Keerl ist:

 ein deutscher Familienname, siehe Keerl (Name)

Name folgender Personen:

 Heinz-Georg Keerl (1946–2011), deutscher General
 Johann Heinrich Keerl (1759–1810), deutscher Jurist und Schriftsteller

Siehe auch:
 Kehrl
 Kerl